Kohort kan syfta på:
Av lat. cohors mängd, skara, följe
 Kohort (Rom) –  en militär enhet och består i allmänhet av en typ av soldater
 Kohort (demografi) – beteckning på en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken
 Kohort (biologi) – en nivå i det biologiska hierarkiska systemet
 Kohortstudier – inom statistik en studie på en grupp individer
 Kohortvård – isoleringsvård av patienter i samband med smittsamma sjukdomar